Tavanti ist der Familienname folgender Personen:

 Corrado Tavanti (1888–1963), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Umberto Tavanti (1862–1932), italienischer Architekt